«Дуля с маком», также «кукиш с маслом», «дырка от бублика», «от мертвого осла уши» — иронические фразеологизмы, означающие отсутствие чего-либо: «получил дулю с маком».

 Дуля с маком (альбом) — четвёртый альбом группы Чайф (1987 год).
 Дуля с маком (книга) — иронический детектив Дарьи Калининой.

 Дырка от бублика (книга) — детектив Галины Куликовой (2003 год).